Hans Johansen er navnet på flere personer:

 Hans Johansen (politiker) (1804-1862) – dansk gårdejer, sognefoged og politiker
 Hans Johansen (biolog) (1897-1973) – dansk biolog og professor
Se også:
 Hans Johansen Lindenov